Terminal é o emulador de terminal do Xfce, criado para substituir o xterm em ambiente Xfce. Ele possui a vantagem de suportar nativamente a transparência real do Xfwm. Segundo seus desenvolvedores ele visa ser um emulador de terminal com suporte a abas e múltiplas janelas. É moderno, leve e de pouco gasto de memória para ambientes Xfce. Ele visa também oferecer total personalização de teclas de atalho, do aspecto, cores e outros.

Na versão 4.10 do Xfce, passou a chamar-se xfce4-terminal.

Ver também
 Xterm
 Aterm
 Konsole
 Yakuake
 Shell
 Bash
 Xfce

Ligações externas

 Site oficial
 Goodies Xfce

Softwares de sistema livres